Die Abkürzung C2D steht für:
 Intel Core 2

Die Abkürzung c2d steht für:
 Centre for Research on Direct Democracy, ein Institut des Zentrums für Demokratie Aarau, der Universität Zürich, früher der Universität Genf (gegründet von Andreas Auer)

C2D